«Ми́ргород» (февраль, 1835) — сборник повестей Николая Васильевича Гоголя, который позиционируется как продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повести в этом сборнике основаны на украинском фольклоре и имеют много общего между собой. Считается, что прототипами некоторых персонажей стали родные Гоголя и люди, которых он знал, пока жил на Украине. 

В этом сборнике, в отличие от «Диканьки», где был Рудой Панько, нет единого человека который ведет рассказ, замыкающий их смысл.

Несмотря на то, что истории сгруппированы, их можно читать и по отдельности, не теряя смысла каждой повести. 

Миргород был опубликован в двух томах, по две повести в каждом.

Содержание сборника 

 Первая часть:
 «Старосветские помещики»
 «Тарас Бульба»

 Вторая часть:
 «Вий»
 «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Художественное мышление Гоголя в «Миргороде» глубоко исторично. И это не случайно. Работа над ним совпала с серьёзным увлечением писателя исторической наукой. Это увлечение началось ещё в Нежинской гимназии, потом оно окрепло в процессе преподавания истории в Патриотическом институте, где Гоголь прослужил более четырёх лет. 

Гоголь задумывал многотомную историю и географию Украины, делал наброски, собирал материалы к этому труду.

Повести Николая Гоголя
Книги 1835 года
Литературные сборники 1835 года